Leptochiton andamanicus är en blötdjursart som först beskrevs av E.A. Smith 1906.  Leptochiton andamanicus ingår i släktet Leptochiton och familjen Leptochitonidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ledsnäckor
andamanicus